Миллуолл () — многозначный термин

 Миллуолл (район Лондона), англ. — район в Большом Лондоне, Великобритания
 «Миллуолл» — английский футбольный клуб
 «Миллуоллский кирпич» — импровизированное оружие футбольных хулиганов, изготовленное из скрученной газеты и зажимаемое в кулаке наподобие свинчатки.